Horvátország
 Stara Lipa, falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szlovénia
 Stara Lipa, falu Črnomelj községben, Délkelet-Szlovénia régióban